Freundin steht für:

 weibliche Person, zu der eine Freundschaft unterhalten wird
 weibliche Person, zu der eine  Liebesbeziehung unterhalten wird
 Freundin (Zeitschrift), deutsche Frauenzeitschrift (ab 1948)

Die Freundin steht für:
 Die Freundin (Zeitschrift), lesbische Zeitschrift (1924–1933)
 La Amiga – Die Freundin, original La amiga, argentinisch-deutscher Film von Jeanine Meerapfel (1988)
 Tatort: Die Freundin (1995), österreichischer Fernsehfilm von Jürgen Kaizik

Siehe auch:

 Freundinnen (Begriffsklärung)
 Freund (Begriffsklärung)